Slovo Dauntless (: Nebojácný) může mít tyto významy:

 HMS Dauntless – pět lodí Royal Navy
 SBD Dauntless – americký střemhlavý bombardér z doby druhé světové války
 USCGC Dauntless (WMEC-624) – šalupa Pobřežní stráže Spojených států
 USS Dauntless – dvě lodě US Navy